G39 peut faire référence à :
 Glock 39, un pistolet autrichien ;
 HMS Obdurate (G39), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres